2C peut faire référence à :
 2C, une famille de phényléthylamines psychédéliques, parmi lesquels le 2C-B, le 2C-C, le 2C-D et le 2C-E ;
 Char 2C, un char lourd français conçu pendant la Première Guerre mondiale qui n'a jamais vu le combat ;
 Grob Strato 2C, un avion expérimental allemand ;
 Hyunmoo‑2C, un missile balistique sud-coréen.

Voir aussi